Le Championnat du Portugal de football 1984-1985 est la  de la compétition qui voit la victoire finale du FC Porto.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur portugais Fernando Gomes, qui inscrit 39 buts en faveur du FC Porto.

Classement 

|}

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal
Sport au Portugal en 1984
Sport au Portugal en 1985